

Film
Hard Work – cortometraggio del 1928 diretto da Jules White
Hard Work – cortometraggio del 2011 diretto da Brit Zane

TV
Hard Work – episodio del 2006 della serie tv Completing Kaden